Die Matchroom World Seniors Championship 1991 (deutsch: Matchroom Seniorenweltmeisterschaft 1991) war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1991/92 sowie die Erstaustragung der Seniorenweltmeisterschaft. Das Turnier wurde vom 18. bis zum 22. September 1991 in den Trentham Gardens der englischen Stadt Stoke-on-Trent ausgetragen. Sieger wurde der Waliser Cliff Wilson, der im Finale den Australier Eddie Charlton besiegte. Wilsons Landsmann Doug Mountjoy spielte mit einem 110er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das Turnier wurde von Matchroom Sport gesponsert, sodass es trotz der Erstaustragung und des relativ unbedeutenden Turnierstatuses ein insgesamtes Preisgeld von 48.000 Pfund Sterling gab, wovon ein Drittel auf den Sieger entfiel.

Teilnehmer 
Um am Turnier teilzunehmen, musste ein Spieler mindestens 40 Jahre alt sein, wobei der Großteil der Teilnehmer noch aktiv auf der Profitour spielte.

Die beiden Nordiren Dennis Taylor und Alex Higgins waren mit 42 Jahren die jüngsten Teilnehmer, dicht gefolgt von Terry Griffiths und Cliff Thorburn mit 43 Jahren. Insgesamt zehn Spieler waren unter 50 Jahren, vier weitere waren zwischen 50 und 59 Jahren alt. Zu den ältesten Teilnehmern gehörten der Engländer John Spencer, der am Tag des Turnierstarts seinen 56. Geburtstag feierte, sowie der 57 Jahre alte Cliff Wilson und der ein Jahr ältere Rex Williams. Der Australier Eddie Chalton war mit 61 Jahren der Zweitälteste, während mit 78 Jahren Fred Davis, Bruder der Snookerlegende und fünfzehnfachen Weltmeisters Joe Davis und selbst achtfacher Weltmeister, ein Engländer mit deutlichen Abstand älteste Teilnehmer war.

Turnierverlauf 
Alle sechzehn Teilnehmer traten ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an, wobei alle Spiele im Modus Best of 9 Frames gespielt wurden. Insgesamt in zwei Runden lag das Alter der noch teilnehmenden Spieler über dem Durchschnitt, lediglich im Viertelfinale verjüngerte sich das Teilnehmerfeld durch das Ausscheiden von Fred Davis um zwei Jahre. Nur eine Runde später überstieg es jedoch den Durchschnitt, welcher durch das Weiterkommen von zwei der vier ältesten Spieler im Finale auf 59 Jahre anstieg.

Finale 
Mit Cliff Wilson und Eddie Charlton waren zwei der vier ältesten Spieler ins Finale eingezogen. Beide hatten die erste Runde durch einen White-wash überstanden, anschließend hatte Charlton im Viertelfinale mit 5:3 und Wilson mit 5:4, also erst im Decider, ihre jeweiligen Spiele gewonnen. Im Halbfinale hatten beide Spieler mit 5:3 einen jeweils deutlich jüngeren Spieler besiegt, sodass sie ins Finale einzogen sind.

Charlton gewann den ersten Frame der Partie mithilfe eines 87er-Breaks, bevor Wilson durch einen Vorsprung von drei Punkten im nächsten Frame erst ausglich und mit dem nächsten Frame in Führung ging. Kurz darauf gelang Charlton durch ein 63er-Break erst der Ausgleich und durch ein 53er-Break die erneute Führung, ehe er mit einem 55er-Break den nächsten Frame gewann und damit mit 2:4 in Führung ging. Doch Wilson gewann die nächsten beiden Frames und erzwang damit den Decider, welchen der Waliser mit 77:8 gewann.

Cliff Wilson blieb bis zum Ende der Saison 1993/94 Profispieler, als er am 21. Mai 1994 im Alter von 60 Jahren starb. Sein australischer Konkurrent Charlton blieb bis einschließlich zur Saison 1995/96 Profispieler und verstarb am 8. November 2004 im Alter von 75 Jahren.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten drei Spieler jeweils ein Century Break.
  Doug Mountjoy: 110
  Alex Higgins: 108
  Eddie Charlton: 103

Einzelnachweise 

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Stoke-on-Trent